Илона Леймане (; 5 октября 1905, Рига, Российская империя — 21 декабря 1989, Париж, Франция) — латышская поэтесса и писательница.

Биография 
Окончила 3-ю Рижскую гимназию. С 1928 изучала экономику и право в Латвийском университете. С 1931 работал в газетах и журналах Латвии.

С 1944 эмигрировала в Германию, жила во Фрайбурге, затем во Франции. С 1950 жила в Париже, в последние годы, лечилась в психиатрической больнице.

21 декабря 1989 умерла, похоронена недалеко от Парижа.

Творчество 
Автор сборников стихов, романов, рассказов, произведений для детей.

Первое стихотворение Леймане было опубликовано в журнале «Piesaule». Первый сборник стихов «Сердце» вышел в 1934 году. В 1942 году вышла книга лирики «Два света», а в 1944 — «Солнце и вы».

В 1942 в журнале «Латвийский ежемесячник» Илона Леймане опубликовала роман «Наследница Вилкачи» (Наследница Оборотней). Эта книга неоднократно переиздавалась, в 1990 году была экранизирована, а в 2011 году состоялась мировая премьера музыкальной драмы, созданной по этому произведению (композитор — Бруно Скулте, либретто Тонии Калве).

Действие прозаических романов «Наследница Оборотней» и «Племя матери» происходит в девятнадцатом веке. Показывают крушение устоев сельской жизни латвийской глубинки. Роман «Голая жизнь» — первый латышский роман о депортациях после присоединения Латвии к СССР.

Избранные произведения 
 «Knašais Pēterītis» (1939)
 «Sirds» (1942)
 «Laimes zemē» (1942)
 «Vilkaču mantiniece» (1942)
 «Saule un Tu» (1944)
 «Vadātājs» (1947)
 «Mātes cilts» (1949)
 «Ugunsputns» (1951)
 «Kailā dzīvība» (1953)
 «Dūmu topāzs» (1965)

Экранизации 
 1990 — Наследница «Оборотней» — по одноимённому роману

Примечания

Ссылки 
 Ilona Leimane
 Бруно Скулте. Наследница Вилкачи (Наследница Оборотней)

Латышские писатели
Латышские поэты
Писательницы Латвии
Выпускники Латвийского университета
Детские писатели Латвии
Поэтессы Латвии